Egedal kan henvise til flere stednavne:

 Egedal Kommune – en kommune i Region Hovedstaden
 Egedal Station – en S-togsstation i Ølstykke Sogn
 Egedal (Viborg) – en by og en dal i Dollerup Sogn og Finderup Sogn, ved Viborg
 Egedal (Hansted Sogn) – en bydel i Hansted Sogn i Horsens
 Egedal (Hoptrup Sogn) – en bydel i Hoptrup Sogn ved Haderslev
 Egedal Høj – en gravhøj i Øster Hornum Sogn i Rebild Kommune
 Egedal (Kokkedal)
 Egedal Kirke – en kirke i Karlebo Sogn i Kokkedal, Fredensborg Kommune